Une ligne de démarcation est une limite séparant deux zones territoriales placées chacune sous administrations différentes.

Afrique 
 Mur des sables, que délimite la part du Sahara occidental contrôlée par le Maroc de la part contrôlée par la république arabe sahraouie démocratique, qu'est un état avec reconnaissance limitée.

Amérique 
 La ligne de démarcation a été une ligne spécifique tracée tout au long d'un méridien en l'Océan Atlantique aussi bien que part de le Traité de Tordesillas en 1494 pour diviser les nouveaux terroirs réclamées par le Portugal des de l'Espagne. Cette ligne s'a tracé en 1493 après que Christophe Colomb il rentrât de son voyage inaugural aux les Amériques.
 La ligne Mason-Dixon est une ligne de démarcation entre quatre états d'États-Unis et il forme les frontières de la Pennsylvanie, Maryland, Delaware et Virginie-Occidentale (alors part de Virginie). Il a été inspecté entre 1763 et 1767 par Charles Mason et Jeremiah Dixon dans la résolution d'une dispute frontalière entre des colonies britanniques en la Amérique colonial.

Asie

Proche-Orient 
 La ligne bleue est une démarcation frontalière entre le Liban et l'Israël publiée par les Nations unies le 7 juin 2001 afin de déterminer si l'Israël s'y avait retiré complètement du le Liban.
 Le terme ligne verte s'use pour se rapporter aux lignes de l'armistice de 1949 établies entre l'Israël et ses voisins (l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie) après la guerre israélo-arabe de 1948-1949.
 La ligne mauve a été la ligne de cessez-le-feu entre l'Israël et la Syrie après la guerre des Six Jours de 1967.
 La ligne de démarcation de Beyrouth est une ligne des combats rendant périlleuse la traversée d'une partie à l'autre de la capitale du Liban, pendant la guerre du Liban de 1975 à 1990. Elle était le lieu d'affrontement des factions principalement musulmanes dans l'ouest de Beyrouth des factions principalement chrétiennes de l'est de Beyrouth oriental contrôlé par le Front Libanais.

Asie du Sud et de l'Est 
 La ligne McMahon est une ligne qu'il divise la Chine et l'Inde, dessinée dans une carte adjointe à la convention de Simla, un traité négocié entre l'Empire Britannique, la Chine et le Tibet en 1914.
 La ligne de Démarcation militaire est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La ligne de Démarcation militaire a été établie par l'armistice de Panmunjeom e aussi bien que la ligne entre les deux Coreas à la fin de la guerre de Corée en 1953.
 La ligne de limite du Nord est une ligne de démarcation maritime disputée en le mer Jaune entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
 La ligne de contrôle réel établie par l'Inde et la république populaire Chine entre Aksai Chin et Ladakh après la guerre sino-indienne de 1962.
 La ligne de Contrôle établie par l'Inde et le Pakistan sur la disputée région de Cachemire.
 La ligne en neuf traits apparaît dans les cartes utilisées par la république populaire de Chine et la république de Chine (le Taïwan) qu'accompagnent ses appeaux du mer de Chine méridionale, qu'ils sont remis en question par Malaisie, les Philippines et Viêt nam.

Europe 
 La ligne de démarcation est en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, la limite entre la zone occupée par l'Armée allemande et la zone libre non occupée à partir de 1940.
 La ligne Curzon a été une ligne de démarcation proposée en 1920 par le secrétaire de Relations Extérieures britannique, Lord Curzon, aussi bien qu'une possible ligne d'armistice entre la Pologne à l'ouest et les républiques soviétiques à l'est pendant la guerre soviéto-polonaise de 1919-1921. Les frontières modernes entre la Pologne et le Bélarus et entre la Pologne et l'Ukraine suivent dans sa plupart la ligne Curzon.
 La ligne frontalière entre des établissements de la Bosnie est une frontière ethno-administrative établie par l'Accords de Dayton qu'a suivi à la fin de la guerre de Bosnie-Herzégovine.

Oeuvres 

 La Ligne de démarcation, film franco-italien de Claude Chabrol ;
 La Ligne de démarcation, série télévisée française de 1973 ;
 La Ligne de démarcation, album de jazz de Rémi Dumoulin, sorti en 2022.